Mazagão kan syfta på:

Brasilien 

 Mazagão (kommun), Amapá, 
 Mazagão (ort), Amapá,